La Fusillade de l'école de Raumanmeri est une tuerie en milieu scolaire qui s’est produite le , à l’école secondaire Raumanmeri de Rauma, en Finlande. Vers  du matin, un écolier alors âgé de  de l’école secondaire de Raumanmeri abat deux de ses camarades de classe à l’aide d’un pistolet appartenant à son père.

Le tireur avait affirmé être victime d’intimidation, ce qui l'aurait poussé a commettre la fusillade. Étant donné que l’agresseur était âgé de moins de , il n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles pour l’attaque. Cet évènement est la première fusillade dans une école de l’histoire de la Finlande.

Fusillade 
La fusillade a commencé vers  du matin, lorsqu'un écolier âgé de seulement , sort un pistolet de son sac a dos, puis il commence a tiré sur sa première victime depuis son propre bureau. L’autre victime est tombée au sol et a tenté de se protéger avec son sac à dos, ce qui a amené le tireur à lui tirer dessus à travers le sac.

Le pistolet utilisé dans la fusillade était de la marque Marque Mauser, le pistolet appartenait au père de l’auteur.

Le jeune élève a également tenté de tuer un troisième étudiant, mais il a esquivé la balle en tombant. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, mais sont décédé quelques heures plus tard.

Le jeune garçon avait emporté l’arme avec lui de la maison à l’école à l’insu de ses parents. Le tireur a ensuite pris la fuite mais a été rattrapé par la police dans un bosquet d’arbres près du village de Hankkila à Eurajoki vers  le même jour. Selon la police, l’agresseur s’était équipé d’un sac de couchage et de deux vélos pour s’échapper, mais n’avait pas prévu d’itinéraire d’évacuation ni de cachette à long terme.

La recherche du tireur a été compliquée par le fait que d’autres élèves de l’école avaient été autorisés à entrer chez eux avant qu’il ne soit attrapé, et que des écoliers correspondant aux caractéristiques du suspect se déplaçaient dans la ville.

Le tireur a cité l’intimidation scolaire depuis l’école primaire comme raison de ces actions.

Procès 
En raison de la minorité du tireur, l’affaire a été entendue au tribunal à huis clos. Le tribunal de Rauma rendit sa décision à la fin du mois de . Étant donné que l’agresseur était âgé de moins de , il n’était pas pénalement responsable de ses actes.

Cependant, il a été condamné à payer un total de  à titre de dommages et intérêts aux familles des victimes et de deux étudiants qui ont survécu à la fusillade, ainsi que  de frais de justice. L’acte a été considéré comme planifié car le tireur avait déclaré à l’interrogatoire qu’il avait déjà prévu de tuer ses camarades de classe, et qu’il avait également planifié son itinéraire d’évasion à l’avance.

Références

Voir aussi 
 Fusillade de Kauhajoki
 Fusillade du centre scolaire de Jokela

Liens externes 
  (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kesken-aamunavauksen-sampsan-vieressa-istunut-koulupoika-ottaa-pistoolin-repustaan-ja-ampuu-kaksi-koulukaveriaan-suomen-ensimm%C3%A4inen-kouluampuminen-jarkytti-30-vuotta-sitten/7255042#gs.n37p43)
  (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-paasi-kouluampujan-jaljille-kun-janoinen-poika-meni-pyytamaan-vetta-karkumatkalla-tuore-kirja-kertoo-uutta-tietoa-suomen-ensimmaisesta-kouluampumisesta/8265066#gs.n37or9)
  (https://yle.fi/a/3-5808607)
  (https://www.academia.edu/1130441/Cultural_and_peer_influences_on_homicidal_violence_A_Finnish_perspective)

Fusillade
Massacre en Finlande
Tuerie de masse au XXe siècle 
1989 en Finlande
Janvier 1989